Alizée Lyonnet est une chanteuse française ;
Dominique Stoppa-Lyonnet, née le  à Paris, est une médecin généticienne et femme politique française ;
Henry Lyonnet (1853-1933), journaliste français ;
Pierre Lyonnet (1708-1789), artiste graveur et naturaliste néerlandais ;
 Stanislas Lyonnet (1902-1986), prêtre jésuite, bibliste et théologien français ;
 Stanislas Lyonnet (né en 1958), pédiatre et généticien français.